

Geografia

Austria 
 Gries – dzielnica Grazu
 Gries am Brenner – gmina w kraju związkowym Tyrol. w powiecie Innsbruck-Land
 Gries im Sellrain – gmina w kraju związkowym Tyrol. w powiecie Innsbruck-Land

Francja 
 Gries – gmina

Niemcy 
 Gries – dzielnica Burghausen
 Gries – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel

Osoby 
 Heinz Gries – niemiecki przedsiębiorca
 Jon Gries – amerykański tłumacz
 Theo Gries – niemiecki piłkarz
 Tom Gries – amerykański reżyser

Zobacz też 
 Griesgletschwer
 Gries & Heissel